Da Verrazzano est un patronyme noble italien,  porté par : 
 Giovanni da Verrazzano (1485 - 1528), explorateur et découvreur de la baie de New York.
 Girolamo da Verrazzano, son frère qui l'accompagna et qui lui servit également de  cartographe.
 Le château de Verrazzano, le domaine familial près de Greve in Chianti en Toscane.